Vitruvius steht für:

 Vitruvius (Mondkrater), benannt nach Vitruv 
 Mons Vitruvius, ein Berg auf dem Mond

Vitruvius ist der Familienname folgender Personen:
 Lucius Vitruvius Cerdo, antiker römischer Architekt
 Marcus Vitruvius Pollio (1. Jahrhundert v. Chr.), römischer Architekt, siehe Vitruv